Journal of Chromatography puede referirse a dos revistas de química analítica:
Journal of Chromatography A
Journal of Chromatography B